Arien est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun
 Un arien, adepte de l'arianisme.

Saint chrétien
 Arien (+ 311), juge à Antinoë en Égypte, martyr avec Philémon et Apollone ; fêté le 8 mars.

Personnage de fiction
 Arien, personnage de l'œuvre de Tolkien.

Références